Morderstwo w Orient Expressie może odnosić się do:
 Morderstwo w Orient Expressie – powieść z 1934 roku
 Morderstwo w Orient Expressie – film z 1974 roku na podstawie powieści
 Morderstwo w Orient Expressie – film telewizyjny z 2001 roku na podstawie powieści
 Morderstwo w Orient Expressie – film z 2017 roku na podstawie powieści
 Agatha Christie: Morderstwo w Orient Expressie – gra PC z 2006 roku na podstawie powieści